

Chave

Ligações externa
  Brasil Open no UOL
  Brasil Open no site da ATP

D